Walter Adams – mezzofondista tedesco
 Walter Sydney Adams – astronomo statunitense
 3145 Walter Adams – asteroide della fascia principale